Маккензи Крук (; ) — английский актёр, наиболее известный по роли одноглазого пирата Раджетти в киносерии «Пираты Карибского моря».

Биография 
Пол Джеймс «Маккензи» Крук родился 29 сентября 1971 года в городе Мейдстон, графства Кент, Великобритания. Его отец Майкл Крук работал в «British Airways», а мать Шейла — администратором больницы. У Маккензи есть две сестры. Он окончил гимназию в городе Дартфорд. В 18 лет начал участвовать в комедийных скетчах, а также играть в театре. В то время он часто менял место работы — «Пицца Хат», куриная фабрика, больница.

В 1996 году Маккензи дебютировал с небольшой ролью в кино. С тех пор его характерная внешность не позволяет ему оставаться без работы. Получил известность благодаря роли Гарета Кинана в британской версии сериала «Офис», а также Раджетти в первых трех частях «Пиратов Карибского моря».

В 2013 году снялся в сериалах «Почти человек» и «Игра престолов».

С 2014 по 2017 год снимался в сериале «Искатели сокровищ». С 2017 по 2019 год играл в сериале «Британия».

Личная жизнь 
С сентября 2001 года женат на Линдсей Крук, воспитывает двоих детей — сына Джуда (2003 г.р.) и дочь Элизабет (2007 г.р.).

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Актёры Великобритании
Актёры телевидения Великобритании